{{Sezon zespołu piłkarskiego infobox
 |zespół                     = Anderlecht Bruksela
 |sezon                      = 2012/2013
 |poprz_sezon                = 2011/12
 |nast_sezon                 = 2013/14
 |trener                     = 
 |prezes                     = 
 |liga                       = Eerste klasse
 |miejsce                    = 1
 |puchar1                    = Puchar Belgii
 |wynik1                     = 1/2 F
 |puchar2                    = Superpuchar
 |wynik2                     = ''Zwycięzca |puchar3                    = Liga Mistrzów
 |wynik3                     = Faza grupowa
 |król_strzelców_sezon       = 
 |król_strzelców_liga        = 
 |frekwencja_wys             = 
 |zespół_vs1                 = 
 |data1                      = 
 |frekwencja_nisk            = 
 |zespół_vs2                 = 
 |data2                      = 
 |frekwencja_śred            = 
 |lewareka1                  = 
 |paski_lr1                  = 
 |koszulka1                  = 
 |paski_kos1                 = 
 |prawareka1                 = 
 |paski_pr1                  = 
 |spodenki1                  = 
 |paski_spo1                 = 
 |skarpety1                  = 
 |paski_ska1                 = 
 |lewareka3                  = 
 |paski_lr3                  = 
 |koszulka3                  = 
 |paski_kos3                 = 
 |paski_pr3                  = 
 |paski_spo3                 = 
 |paski_ska3                 = 
 |lewareka4                  = 
 |paski_lr4                  = 
 |koszulka4                  = 
 |paski_kos4                 = 
 |paski_pr4                  = 
 |paski_spo4                 = 
 |paski_ska4                 = 
 |puchar4                    = 
 |wynik4                     = 
 |typ_lr1                    = 
 |typ_kos1                   = 
 |typ_pr1                    = 
 |typ_spo1                   = 
 |typ_ska1                   = 
 |lewareka2                  = 
 |paski_lr2                  = 
 |typ_lr2                    = 
 |koszulka2                  = 
 |paski_kos2                 = 
 |typ_kos2                   = 
 |prawareka2                 = 
 |paski_pr2                  = 
 |typ_pr2                    = 
 |spodenki2                  = 
 |paski_spo2                 = 
 |typ_spo2                   = 
 |skarpety2                  = 
 |paski_ska2                 = 
 |typ_ska2                   = 
 |typ_lr3                    = 
 |typ_kos3                   = 
 |prawareka3                 = 
 |typ_pr3                    = 
 |skarpety3                  = 
 |typ_ska3                   = 
 |typ_lr4                    = 
 |typ_kos4                   = 
 |prawareka4                 = 
 |spodenki3                  = 
 |typ_spo3                   = 
 |typ_pr4                    = 
 |spodenki4                  = 
 |typ_spo4                   = 
 |skarpety4                  = 
 |typ_ska4                   = 
}}RSC Anderlecht w sezonie 2012/2013''' – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Belgii i w Europie.

Anderlecht zakończył ten sezon jako pierwszy zespół w Eerste klasse, w Pucharze Belgii odpadł w półfinale. Brał udział w Lidze Mistrzów i odpadł w fazie grupowej.

Skład

Technische staf

Superpuchar

Wyniki

Jupiler Pro League

Wyniki 

(own) - gol samobójczy; (pen.) - gol strzelony z rzutu karnego

Puchar Belgii

Wyniki

Puchary europejskie

Wyniki

Bibliografia 

 pl.fctables.com/teams/club-brugge-182864 (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja dot. rozgrywek krajowych
 www.footballsquads.co.uk/archive.htm (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja skład
 www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] - sekcja rozgrywki europejskie

RSC Anderlecht w poszczególnych sezonach